Frumușica ist der Name mehrerer Orte

 in der Republik Moldau:
 Frumușica (Florești), Gemeinde im Rajon Florești
 Frumușica (Chișinău), Dorf in der Region Chișinău
 Frumușica (Leova), Dorf im Rajon Leova
 Frumușica (Fălești), Dorf im Rajon Fălești
 Frumușica (Cahul), Dorf im Rajon Cahul
 Frumușica Nouă, Dorf im Rajon Florești
 in Rumänien:
 Frumușica (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Frumușica (Iași), Dorf im Kreis Iași